В одиночному розряді тенісного турніру WTA Austrian Open 2002, який проходив в рамках Туру WTA 2002, Анна Смашнова здобула титул, у фіналі перемігши Іроду Туляганову 6-4, 6-1.

Сіяні гравчині 

  Сільвія Фаріна-Елія (2-ге коло)
  Ірода Туляганова (фінал)
  Барбара Шетт (чвертьфінал)
  Анна Смашнова (переможниця)

 Патті Шнідер (чвертьфінал)
 Іва Майолі (чвертьфінал)
 Крістіна Торренс-Валеро (чвертьфінал)
 Генрієта Надьова (2-ге коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

WTA Austrian Open